Nauerth ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Nauerth (* 1941), deutsche Christliche Archäologin
 Thomas Nauerth (* 1961), römisch-katholischer Theologe